Kidinnu - een begrip uit het Mesopotamische recht te vergelijken met vrijstelling, voorrecht
Kidinnu (astronoom) - Babylonische astronoom rond 314 v.Chr.
Kidinnu (krater) - een krater op de maan vernoemd naar de astronoom